biologie
 Bijvoet, plant uit de composietenfamilie
 personen 
 Hendricus Antonius Bijvoet (1790-1866), Nederlands politicus
 Han Bijvoet (1879-1975), Nederlands keramist en schilder
 Bernard Bijvoet (1889-1979), Nederlands architect
 Arie Bijvoet (1891-1976), Nederlands voetballer
 Johannes Martin Bijvoet (1892-1989), Nederlands scheikundige
 Frederik Johan Bijvoet (1901-1968), Nederlands militair
 Jan Bijvoet (1966), Belgisch acteur